JLM est un groupe de musique techno-pop anglophone canadien, situé à Québec.

Le groupe est constitué de Jean Perruno (auteur-compositeur, réalisateur) et Claude Perruno (auteur-compositeur). Le groupe met aussi en vedette la chanteuse Shantal Maure.

Historique 

JLM s’est fait connaître à la fin du mouvement Eurodance avec son hit Come Into My Life, 1,5 million de copies vendues à travers le monde, top 10 dans la plupart des pays européens, paru dans plus de 40 pays et sur plus de 60 compilations CD, numéro 1 sur les chaînes de Musique Plus et de Much Music, et nommé aux Canadian Juno Awards 1996.

Leur premier album CD fut enregistré à Anvers en Belgique par le réalisateur  (2 Unlimited, Technotronics, Jean-Michel Jarre). L’album parut au Canada sur l’étiquette Sony Music.

JLM a produit deux vidéoclips : Come into my life réalisé en Angleterre par David Howells et Don't U Want My Love réalisé par Pierre Riopel.

Les deux clips furent nommés aux Much Music Video Awards (1995-1996). Ils ont tous deux bénéficié d’une forte rotation sur MTV Europe et ont joué régulièrement sur les chaînes Musique Plus et Much Music.

2008 
Après plus de dix ans, JLM revient avec un nouveau simple Heaven Away. La pièce Heaven Away a été remixée par le réalisateur britannique réputé Robbie Bronnimann (Sugababes, Howard Jones, Ferry Corsten) ce qui confère à la pièce un son pop typiquement européen. Le groupe lance le vidéoclip de cette chanson au Canada seulement.

En 2008, JLM a conclu une entente importante avec la compagnie TOCO INTERNATIONAL. La version électro-pop du simple Heaven Away parait en  et sera distribué dans plus de 60 pays.

JLM fonde sa propre compagnie de production: JLM Production.

2010 

En 2010, JLM Productions devient une compagnie de disque sous le nom de JLMMUSIC dont la distribution exclusive est assurée par DEP-Universal Music Canada et Believe Digital. La gestion de cette dernière est confiée à Jean Perruno, membre fondateur du groupe. La compagnie assure désormais la production et la mise en marché de nombreux artistes.

Notes et références 

Groupe canadien de pop
Groupe musical de Québec
Groupe musical canadien des années 1990
Groupe musical canadien des années 2010